

Medicina 
Trauma – lesione dell'organismo causata dall'azione di agenti esterni 
Trauma balistico – lesione dovuta all'impatto di proiettili di armi da fuoco
Trauma cranico – lesione a carico del cervello
Trauma toracico – lesione a carico del torace
Trauma vertebrale – lesione a carico della colonna vertebrale

Psicologia 
 Trauma – esperienza che minaccia l'integrità della coscienza
 Trauma vicario –  coinvolgimento empatico tra chi svolge una professione d'aiuto e coloro che sono vittime di un trauma

Cinema e televisione 
 Trauma – film di Dario Argento del 1993 
 Trauma – film di Marc Evans del 2004
 Trauma – film di Lucio A. Rojas del 2017

 Trauma – serie TV statunitense trasmessa dal 2010

Fumetti 
 Generale Trauma – personaggio della serie a fumetti PKNA
 Trauma – alter ego di Thow Mah e Terence Ward, personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Trauma – romanzo giallo di Jonathan Kellerman del 1985

Musica 
 Trauma – gruppo musicale statunitense
 Trauma – gruppo musicale polacco
 Trauma – gruppo musicale sudcoreano
 Trauma – album di DJ Quik del 2005
 Trauma – album di Cœur de Pirate del 2014
 Trauma – album degli I Prevail del 2019
 Trauma – album degli Psicologi del 2022

Videogiochi 
 Trauma Studios – casa produttrice di videogiochi
 Trauma – videogioco del 2011